Karl Toko Ekambi (Parijs, 14 september 1992) is een Kameroens-Frans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Villarreal in juli 2020 voor Olympique Lyonnais, dat circa €11.500.000,- voor hem betaalde. Toko Ekambi debuteerde in 2015 in het Kameroens voetbalelftal.

Clubcarrière 
Toko Ekambi debuteerde in 2010 in het eerste elftal van Paris, waarvoor hij 21 doelpunten maakte in 66 competitiewedstrijden. In 2014 tekende de spits een driejarig contract bij Sochaux. Op 2 augustus 2014 maakte hij zijn debuut voor Sochaux op de eerste speeldag van het seizoen 2014/15 in de thuiswedstrijd tegen Orléans. Eén week later maakte hij zijn eerste doelpunt in de Ligue 2, uit tegen Ajaccio.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Ekambi maakte op 6 juni 2015 zijn debuut in het Kameroens voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Burkina Faso. Hij maakte op 3 september 2016 zijn eerste interlandgoal, in een kwalificatiewedstrijd voor het Afrikaans kampioenschap 2017 tegen Gambia. Hij speelde mee in vier wedstrijden op het Afrikaans kampioenschap 2017. Bondscoach Hugo Broos gaf hem in de kwartfinale tegen Senegal een plaats in het basiselftal. In de drie groepswedstrijden was hij telkens ingevallen. Kameroen won het toernooi door in de finale Egypte met 2–1 te verslaan. Ekambi nam met Kameroen enkele maanden later deel aan de FIFA Confederations Cup 2017, waar in de groepsfase werd verloren van regerend wereldkampioen Duitsland en regerend Zuid-Amerikaans kampioen Chili en werd gelijkgespeeld tegen de kampioen van Azië, Australië. Ekambi maakte ook deel uit van de ploeg van Kameroen op het Afrikaans kampioenschap 2019.

Erelijst

Referenties 

Kameroens voetballer